Az Elche CF Ilicitano, teljes nevén Elche Club de Fútbol Ilicitano, korábban Elche CF B egy spanyol labdarúgócsapat. A klubot 1932-ben alapították, jelenleg regionális bajnokságban szerepel. Az Elche CF tartalékcsapataként funkcionál.

Statisztika

Ismertebb játékosok

    Rui
  Jesús Brenes
  Antonio Cañadas
  Borja Cantarutti
  Raúl Fuster

Külső hivatkozások
 Hivatalos weboldal 

Spanyol labdarúgócsapatok
1932-ben alapított labdarúgócsapatok